Наталі Деші і Мара Сантанджело виграли титул, у фіналі перемігши пару Івета Бенешова і Барбора Стрицова з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main draw 

2009
Monterrey Open